

Cinema
Billie – cortometraggio del 1912
Billie – film del 1965 diretto da Don Weis

Musica
Billie – cantante britannica

Onomastica
Billie – variante del nome proprio di persona Will